Колокація () — розміщення обладнання на технічному майданчику, дата-центрі, провайдера послуг.
 Колокація (лінгвістика) — комбінація двох або більше слів, які формують стійке словосполучення
 Метод колокації — метод числового розв'язання звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь з частковими похідними та інтегральних рівнянь у математиці.